Севастья́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 
 
 Севастьянов, Валерий Николаевич (род. 1948) — советский и российский композитор.
 
 Севастьянов, Виталий Иванович (1935—2010) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
 Севастьянов, Владимир Георгиевич (1942—2022) — советский и российский химик.
 
 
 Севастьянов, Константин Васильевич (1918—1992) — советский военачальник. Начальник Бакинского высшего общевойскового командного училища (1965—1970).
 Севастьянов, Михаил Михайлович (1908—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Севастьянов, Никифор Григорьевич (1901—1968) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Севастьянов, Сергей Никанорович (1863—1907) — историк, есаул Оренбургского казачьего войска, член Оренбургской ученой архивной комиссии.
 Севастьянов, Яков Александрович (1796—1849) — основоположник и первый профессор начертательной геометрии в России.



См. также 
 Севостьянов
 Савостьянов